Політ — процес переміщення (руху) об'єкта в повітрі тощо:

 Політ (авіація) — авіаційний виліт, рейс із певним завданням
 Політ птахів — головний тип пересування (локомоції) більшості видів птахів
 Політ (спорт) — стрибок із переміщенням уперед після відштовхування від якої-небудь точки опори
 «Політ» — назва радянських маневруючих штучних супутників Землі
 «Політ» («Польот») — радянська ракета-носій
 «Політ» — марка радянських і російських годинників
 «Політ» — коротка назва Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка

Інше 
 Політ — ім'я кількох персонажів грецької міфології